Сен-Жирон:

 Сен-Жирон — город во Франции (департамент Арьеж), супрефектура одноимённого округа.
 Сен-Жирон — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж.
 Сен-Жирон — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Юг-Пиренеи.
 Вьёй-Сен-Жирон — французская коммуна в департаменте Ланды, образованная слиянием двух коммун, Вьёй и Сен-Жирон.
 Сен-Жирон-ан-Беарн — французская коммуна в департаменте Атлантические Пиренеи